Czarna Ręka (hiszp. La Mano Negra) – hiszpańska organizacja anarchistyczna
 Czarna Ręka (serb. Црна рука / Crna Ruka) inna nazwa Jedność albo Śmierć – serbska organizacja konspiracyjna
 Czarna Ręka (wł. Mano Negra) – nazwa gangów działających wśród imigrantów z Włoch na przełomie XIX i XX stulecia